Тобиаш — фамилия, происходящяя от греческой записи еврейского имени «Тувия» .

Известные носители:
 Тобиаш, Лейбл (1863—1933) — еврейский лексикограф и публицист.
 Тобиаш, Эммануил Михайлович (1906—1995) — советский театральный актёр и диктор.

См. также 
 Тобиас
 Товия
 Тевье